Aleksandr Nikolaïevitch Sidelnikov (en  et en ), né le  à Solnetchnogorsk, en URSS, et mort le  à Arkhangelsk, (Russie), est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a évolué dans le championnat d'URSS avec les Krylia Sovetov. En 1984, il met un terme à sa carrière après 406 matchs en élite.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS à 38 reprises sur une période de 8 saisons entre 1972 et 1977. Il a remporté les Jeux olympiques en 1976 ainsi que les championnats du monde de 1973 et 1974, l'argent en 1976 et le bronze en 1977.

Statistiques en carrière

En club 

| 1967-1968 || Krylia Sovetov || URSS || 2 || || || || || || 
|-
| 1968-1969 || Krylia Sovetov || URSS || 12 || || || || || || 
|-
| 1969-1970 || Krylia Sovetov || URSS || 22 || || || || || || 
|-
| 1970-1971 || Krylia Sovetov || URSS || 35 || || || || || || 
|-
| 1971-1972 || Krylia Sovetov || URSS || 32 || || || 3,47 || || || 
|-
| 1972-1973 || Krylia Sovetov || URSS || 30 || || || || || || 
|-
| 1973-1974 || Krylia Sovetov || URSS || 31 || || || || || || 
|-
| 1974-1975 || Krylia Sovetov || URSS || 30 || || || || || || 
|-
| 1975-1976 || Krylia Sovetov || URSS || 32 || || || || || || 
|-
| 1976-1977 || Krylia Sovetov || URSS || 33 || || || 3,51 || || || 
|-
| 1977-1978 || Krylia Sovetov || URSS || 23 || || || 3,30 || || || 
|-
| 1978-1979 || Krylia Sovetov || URSS || 8 || || || 4,25 || || || 
|-
| 1979-1980 || Krylia Sovetov || URSS || 7 || || || 3,71 || || || 
|-
| 1980-1981 || Krylia Sovetov || URSS || 41 || || || 2,78 || || || 
|-
| 1981-1982 || Krylia Sovetov || URSS || 12 || || || 3,25 || || || 
|-
| 1982-1983 || Krylia Sovetov || URSS || 41 || || || 3,19 || || || 
|-
| 1983-1984 || Krylia Sovetov || URSS || 37 || || || 2,98 || || ||

Internationales 

| 1973 ||align="left"| Championnat du monde || 3 || || || || || || ||align="left"|  Champion
|-
| 1974 ||align="left"| Championnat du monde || 3 || || || || 91,4 || || ||align="left"|  Champion
|-
| 1974 ||align="left"| Série du siècle || 1 || || || 2,00 || || || ||align="left"| Vainqueur
|-
| 1976 ||align="left"| Jeux olympiques || 2 || || || || || || ||align="left"|  Champion
|-
| 1976 ||align="left"| Championnat du monde || 1 || || || || 66,7 || || ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1977 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || || || 3,00 || || || ||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Joueur international soviétique de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Naissance en août 1950
Naissance en RSFS de Russie
Naissance dans l'oblast de Moscou
Décès en juin 2003
Décès à Arkhangelsk
Décès à 52 ans
Personnalité inhumée au cimetière Troïekourovskoïe